Fergus „Gus“ Greensmith (* 26. Dezember 1996 in London) ist ein britischer Rallyefahrer.

Karriere

Anfänge 
Gus Greeensmith war Jugendtorhüter bei Manchester City und fuhr Kart, bevor er in den Rallyesport einstieg. Als Kart-Fahrer trat er 2012 bei der CIK-FIA U18-Kart-Weltmeisterschaft an und fuhr gegen bekannte Namen wie Charles Leclerc, Ben Barnicoat und Joey Mawson. Bereits im Jahr 2014 gewann er die British Junior Rally Championship. Er war der jüngste von 11 Fahrern bei der Drive DMACK Fiesta Trophy im Jahr 2015.

Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 
Bei der Rallye Mexiko 2018 belegte Gus Greensmith mit einem Ford Fiesta R5 den 9. Platz und erzielte erstmals Punkte für die Rallye-Weltmeisterschaft. In den Jahren 2019 und 2020 trat er unregelmäßig in der WRC und WRC2 an. Greensmith fuhr 2019 für M-Sport in der WRC2 Pro und wurde Dritter in der Gesamtwertung.

Statistik

WRC-Einzelergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Webseite http://www.gusgreensmith.com/
 Informationen und Resultate bei http://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1996
Mann